В этой статье находятся составы, заявленные на Чемпионат мира по футболу среди молодёжных команд 2013 — международный футбольный турнир для национальных команд своих стран, который пройдет с 21 июня по 13 июля в Турции. Возраст игроков не должен превышать 20 лет.

Каждая национальная сборная, принимающая участие в турнире, должна представить предварительный список из 35-ти игроков, как минимум 4 из которых должны быть вратарями.

Окончательный список из 21-го игрока, трое из которых обязательно должны быть вратарями, должен быть представлен ФИФА как минимум за 10 рабочих дней до первого матча. Игроки в окончательном списке должны быть выбраны из предварительного списка.

В турнире может принять участие только 21 игрок, которые включены в заявку. Игрокам могут быть присвоены только номера с 1-го по 23-й. 1-й номер должен обязательно получить вратарь. Номера на футболках должны соответствовать номерам в заявочном листе. В случае, если вратарь должен быть заменен полевым игроком из-за травмы или удаления, каждая команда должна иметь вратарскую экипировку без нанесённого на неё номера и имени, чтобы отличить игрока, занявшего вратарскую позицию, от остальных игроков.

Игрок, включенный в окончательную заявку, может быть заменён игроком из предварительного списка только в случае серьёзной травмы, которая не позволит ему принять участие в турнире, не менее, чем за 24 часа до начала первого матча команды. Такая замена должна быть подтверждена в письменной форме Медицинским комитетом ФИФА. Новый игрок должен взять номер заменённого им игрока.

Группа A

Гана

Испания 

1:

США

Франция 
Главный тренер сборной Франции Пьер Манковски назвал состав из 21-го игрока 23 мая 2013 года.

Группа B

Куба 
Рауль Гонсалес Триана объявил состав из 21-го игрока 6 июня 2013 года..

Нигерия 
Состав:

Португалия 
Эдгар Боржеш назвал состав из 21-го игрока 11 июня 2013 года..

 1. Иван Кавалейру был включен в состав до начала турнира из-за травмы Гонсалу Пасьенсии.

Южная Корея 
Состав:

Группа C

Австралия 

1:

Колумбия

Сальвадор

Турция

Группа D

Греция 

1:

Мали

Мексика

Парагвай

Группа E

Англия

Египет

Ирак

Чили

Группа F

Новая Зеландия

Узбекистан 

3

Уругвай

Хорватия

Примечания

Ссылки 
 Чемпионат мира по футболу среди молодёжных команд на FIFA.com 

2013